Robert Müller ou Robert Mueller désigne notamment :
 Robert Enrique Muller (1881-1921), parfois crédité sous le nom d'Enrique Müller Jr, photographe officiel de la marine des États-Unis ;
  (1920-2003), un sculpteur suisse ;
 Robert « Robby » Müller (1940-2018), un directeur de la photographie néerlandais ;
 Robert Mueller (1944-), un juriste américain, directeur du FBI ;
 Robert Müller (1980-2009), un joueur de hockey sur glace allemand ;
 Robert Müller (1986-), un coureur cycliste allemand.